Mariä Tempelgang bzw. Mariä Opferung steht für:

 eine alte Bezeichnung des Gedenktags Unserer Lieben Frau in Jerusalem am 21. November
 zahlreiche Kirchen, die diesem Patrozinium geweiht sind, siehe Mariä-Tempelgang-Kirche
 Kloster zu Mariä Tempelgang von Tolga, russisch-orthodoxes Nonnenkloster bei Jaroslawl, Russland